Световното първенство по футбол 2002 г. е международен футболен турнир, проведен в Южна Корея и Япония в периода 31 май 2002 – 30 юни 2002.

Световното първенство по футбол 2002 е 17-ия по ред мондиал и първият проведен извън континентите Европа и Америка.

Във финалния мач Бразилия побеждава Германия с 2:0, така бразилците си осигуряват първото място на световни финали за пети път.

Играчи, които получат жълт картон в два мача, биват наказани за един мач. Вследствие на наказанието на капитана на Германия, Михаел Балак, за финалния мач, е взето решение в бъдещи турнири на играчите с един от двата жълти картона преди полуфиналния мач този жълт картон да бъде опростен.

Участници

Стадиони 

Южна Корея и Япония предоставиха по 10 стадиона, голяма част от които са построени специално за турнира.

Южна Корея

Япония

Програма и резултати

Предварителни групи 
Във всяка група има по четири отбора. Първите два се класират за осминафиналите.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството

Външни препратки

Източници